Нишелль Патрис Принс (; ) — канадская футболистка, полузащитник клуба «Хьюстон Даш». Олимпийская чемпионка.

Клубная карьера 
После окончания университетской карьеры в университете штата Огайо Принс на драфте 2017 года под 38 номером была выбрана  командой «Хьюстон Даш».

Международная карьера 
Принс была в составе сборной, которая завоевала серебряные медали на юношеском Чемпионате КОНКАКАФ до 17 лет в Гватемале и серебряную медаль на Олимпийском отборочном чемпионате КОНКАКАФ среди женщин 2016 года. Помогла команде выиграть бронзовые медали на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. 25 мая 2019 года она была включена в состав на чемпионата мира по футболу 2019 года.

Голы за сборную

Клубная статистика

Достижения

Сборная 
 Бронзовая призерша летних Олимпийские игры: 2016

Личная жизнь 
Ее отец с Ямайки, а ее мать родом из Соединенных Штатов. У нее есть две сестры по имени Кристина и Кендра. В свободное время любит читать, писать, заниматься йогой.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте клуба «Хьюстон Даш»
 Профиль на сайте университета штата Огайо

Футболистки Канады
Игроки женской сборной Канады по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ЖФК «Хьюстон Дэш»
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по футболу